В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва (півфінал)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)

 Моніка Селеш (фінал)
 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Розалін Феербенк (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1989